Die EBSA-U16-Snookereuropameisterschaft 2023 war ein Snookerturnier, das vom 6. bis 8. März 2023 zur Ermittlung des U16-Europameisters im Dolmen Hotel in Qawra, einem Stadtteil des maltesischen San Pawl il-Baħar ausgetragen wurde. Sieger wurde der Schotte Jack Borwick, der im Finale den Bulgaren Maxim Kostow besiegte. Das höchste Break spielte der Pole Michał Szubarczyk mit 60 Punkten in einer Aufnahme.

Modus 
Die U16-Europameisterschaft fand als erste mehrerer Herren-Snooker-EMs im März 2023 im Dolmen Hotel in Qawra in San Pawl il-Baħar statt. Es nahmen 60 Spieler aus 20 Mitgliedsländern der European Billiards and Snooker Association teil. Das Turnier startete am 6. März und dauerte insgesamt drei Tage. Es begann mit einer Gruppenphase besteht aus zwanzig Dreier-Gruppen, in denen jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten spielte. Am Ende wurde eine Abschlusstabelle erstellt, wobei sich der Gruppenbeste jeweils für die Finalrunde qualifizierte. Alle qualifizierten Spieler wurden anschließend in einer Setzliste anhand der bisherigen Framedifferenz pro Spiel () verglichen. Mithilfe dieser Setzliste wurde anschließend der Turnierplan für die Finalrunde ermittelt, woraufhin der Turniersieger im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde 
Die letzten acht Spieler der Setzliste begannen die Hauptrunde in der Runde der letzten 24, der Rest war direkt für das Achtelfinale gesetzt. Die Spiele der ersten Runde wurden wie schon die Gruppenspiele im Modus Best of 3 Frames ausgetragen, die restliche Finalrunde wurde im Modus Best of 5 Frames gespielt.

Finale 
Der 16-jährige Schotte Jack Borwick aus Dunfermline wurde mit einem 3:1-Finalsieg über den Bulgaren Maxim Kostow neuer U16-Europameister.

Weblinks 
 Turnierübersicht auf esnooker.pl (englisch)
 Turnier bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2023
U16-Europameisterschaft
Billardturnier in San Pawl il-Baħar